Tequila Sunrise – singolo degli Eagles del 1973
Tequila Connection (Tequila Sunrise) – film del 1988
Tequila Sunrise – cocktail a base di Tequila